Лонгін () — давньоримський когномен.
 Гай Кассій Лонгін
 Гай Кассій Лонгін — консул 171 року до н. е.
 Гай Кассій Лонгін — консул 124 року до н. е.
 Гай Кассій Лонгін — давньоримський правник.
 Гай Кассій Лонгін — римський сенатор, провідний призвідник замаху на Юлія Цезаря.
 Гай Кассій Лонгін — консул 96 року до н. е.
 Гай Кассій Лонгін — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Кассій Лонгін — консул 73 року до н. е.
 Кассій Лонгін (210/213—273) — грецький філолог, філософ та ритор.
 Луцій Кассій Лонгін
 Луцій Кассій Лонгін — консул 107 до н. е.
 Луцій Кассій Лонгін — консул 11 року.
 Луцій Кассій Лонгін — давньоримський політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Луцій Кассій Лонгін — консул 30 року.
 Луцій Кассій Лонгін — народний трибун.
 Луцій Кассій Лонгін — військовий діяч Римської республіки.
 Луцій Кассій Лонгін Равілла
 Квінт Кассій Лонгін — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Псевдо-Лонгін — умовне ім'я анонімного грецького письменника I століття.

Лонгин 
 Лонгин — християнське чоловіче ім'я.
 Святий Лонгин — християнський святий.